Джон Ша Перринг (, 1813—1869) — британский инженер, антрополог и египтолог, известный своими работами по раскопкам и документированию египетских пирамид. Тем не менее его работы в области египтологии и антропологии малоизвестны.

В 1837 году Перринг и британский археолог Ричард Вайс начали раскопки в Гизе, позже к ним присоединился итальянский египтолог Джиованни Кавилья. Чтобы вытащить несколько монументов и пробраться к погребальным камерам пирамиды Менкаура они взрывали стены пирамид, используя взрывчатку. В рамках своей работы Перринг создал несколько карт, планов и сечений пирамид в Абу-Раваше, Гизе, Абусире, Саккаре и Дахшуре. Он был первым кто исследовал интерьер пирамиды Усеркафа в 1839 году в Саккаре, пробравшись через тоннель, сделанный грабителями (позже этот тоннель был открыт Оразио Маурицио в 1831). Так же Перринг исписал некоторые стены в Розовой пирамиде, эти надписи сохранились до наших дней.

Результатом работы Перринга был опубликованный им в 1839—1842 гг. трёхтомник «Пирамиды Гизы» (The Pyramids of Gizeh). Вайс так же опубликовал зарисовки Перринга в своём трёхтомнике «Приложение к операциям осуществляемым в пирамидах Гизы в 1837» (Appendix to Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837).

См. также 
 Список египтологов

Ссылки 
 Lee, Sidney, ed. (1896). «Perring, John Shae». Dictionary of National Biography 45. London: Smith, Elder & Co. (англ.)
 Perring, John Shae; Andrews, E. J. The pyramids of Gizeh: from actual survey and admeasurement (нем.)
 Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837

Египтологи Великобритании
Инженеры Великобритании